Handball Liga Austria 2013 – rozgrywki ligowe piłki ręcznej mężczyzn w Austrii.

Rozgrywki

Tabela

Legenda do tabeli 
 poz. - pozycja
 me. - mecze
 zw. - zwycięstwa
 rem. - remisy
 por. - porażki
 br.+ - bramki rzucone
 br.- - bramki stracone
 +/- - różnica bramek
 pkt. - punkty

Wyniki 

Piłka ręczna w Austrii